Эрлингмарк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрлингмарк, Аугуст (род. 1998) — шведский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Эрлингмарк, Магнус (род. 1968) — шведский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 1992 года и чемпионата мира 1994 года.